Civilian — дебютный студийный альбом британской альтернативной рок-группы Boy Kill Boy, вышел 22 мая 2006 года. Поднялся на 16-ю строчку в британском чарте музыкальных альбомов.

Список композиций 

На 5 минуте 37 секунде песни «Shoot Me Down» начинается скрытый трек «Exit».

Примечания

Ссылки 
 Civilian (все издания) на сайте Discogs